Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Nürnberger Versicherungscup 2016 v Norimberku, který probíhal mezi 15. až 21. květnem 2016, nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Čan Chao-čching a Anabel Medinaová Garriguesová, jehož členky se rozhodly turnaje nezúčastnit. Medinaová Garriguesová vyhrála čtyřhru na paralelně probíhajícím Internationaux de Strasbourg.

Vítězem deblové soutěže se stal nejvýše nasazený nizozemsko-švédský pár Kiki Bertensová a Johanna Larssonová, který ve finále zdolal japonsko-českou dvojici Šúko Aojamová a Renata Voráčová výsledkem 6–3 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Bertensová tak získala první kariérní double, když triumfovala i ve dvouhře.

Nasazení párů 
 ' Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (vítězky)
  Oxana Kalašnikovová /  Tatjana Mariová (čtvrtfinále)
  Ioana Raluca Olaruová /  Stephanie Vogtová (1. kolo)
  Věra Duševinová /  Anastasia Rodionovová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nürnberger Versicherungscup
Tenis v Německu v roce 2016
WTA Tour 2016